Хэнсон () — английская фамилия. Известные носители:
 Хэнсон, Джим (1936—1990) — американский кукольник, актёр, режиссёр, сценарист, продюсер. Создатель телепрограммы «Маппет-шоу».
 Хэнсон, Джимми (род. 1904) — английский футболист, нападающий.
 Хэнсон, Джон (род. 1990) — американский баскетболист.
 Хэнсон, Керсти (род. 1998) — шотландская футболистка.
 Хэнсон, Кёртис (1945—2016) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист.
 Хэнсон, Китон (род. 1988) — английский фолк-рок музыкант, автор-исполнитель собственных песен, художник и поэт.
 Хэнсон, Розамунд (род. 1989) — английская модель, теле- и киноактриса.
 Хэнсон, Самуэль (род. 1971) — американский борец вольного стиля.
 Хэнсон, Тор — американский биолог

См. также 
 Hanson — американская поп-рок-группа, состоящая из трёх братьев по фамилии Хэнсон
 Хэнсон — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота (США).
 Хенсон